

Nom de famille 

 Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (1971- ), femme politique française ;
 Claude Revault d'Allonnes (1924-1998), psychologue et universitaire française ;
 David Revault d'Allonnes (c. 1974- ), journaliste politique français ;
 Gabriel Revault d'Allonnes, (1872-1949), psychiatre français ;
 Jean-Gabriel Revault d'Allonnes (1914-1994), général français ;
 Myriam Revault d'Allonnes (1942- ), philosophe française ;
 Olivier Revault d'Allonnes, (1923-2009), philosophe et esthéticien français.

 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français